Tinaco (gemeente)
 Tinaco (plaats)